Барахас () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Барахас — главный международный аэропорт столицы Испании Мадрида. 
 Барахас - район Мадрида.
 Барахас-де-Мело — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Ривилья-де-Барахас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сан-Фелипе-де-Барахас — крепость (форт) в городе Картахена, департамент Боливар, Колумбия.